«Ванзейская конференция» — название фильмов:
 «Ванзейская конференция» () — немецкий телефильм 1984 года, режиссёр Хайнц Ширк.
 «Ванзейская конференция» () — немецкий телефильм 2022 года, режиссёр Матти Гешоннек См. также 
 Заговор (фильм, 2001)